Shoolery steht für:
 Shoolery-Regel
 James Shoolery (1925–2015), US-amerikanischer Chemiker